Brama är ett släkte av fiskar som beskrevs av Bloch och Schneider, 1801. Brama ingår i familjen havsbraxenfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsbraxenfiskar
Brama

en:Brama